Angelo Gardano (1540-1611) – compositore italiano
 Antonio Gardano (1509-1571) – compositore ed editore musicale italiano
 Laura Gardano (...) – ricercatrice italiana